De 25e editie van het Europees kampioenschap volleybal mannen 2007 wordt van 6 tot en met 16 september gehouden in de Russische steden Sint-Petersburg en Moskou. Er nemen voor het eerst zestien ploegen deel, waardoor er gespeeld wordt in vier groepen van vier landen.
Het Europees kampioenschap wordt georganiseerd door de CEV, de Europese Volleybalbond.

Eerste ronde 
De beste drie teams uit elke groep gaan door naar de tweede ronde.

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Tweede ronde 
De drie beste landen uit de groepen A en C spelen verder in groep E. Die uit de groepen B en D in groep F. De resultaten van de wedstrijden uit de eerste ronde tegen landen die zich gekwalificeerd hebben voor de tweede ronde, worden meegenomen in deze groepsfase.

De winnaar van elke groep speelt tegen de nummer twee van de andere groep in de halve finale.

Groep E

Groep F

Halve finales

Om de derde plaats

Finale

Eindrangschikking

Externe link 
 European Volleyball Championship 2007 Officiële site

Europees kampioenschap volleybal
Volleybal in 2007
Volleybal
Sportevenement in Sint-Petersburg
Sportevenement in Moskou